

Cinema 
 Great Lakes – film del 1917 prodotto dalla Essanay
 Great Lakes – film del 1942 diretto da F.R. Crawley e Donald Fraser

Televisione 
 Great Lakes – episodio della serie televisiva di documentari How the Earth Was Made (2009)